Vermoim ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vermoim (Maia)
 Vermoim (Vila Nova de Famalicão)